

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 1 грудня — український радянський футболіст і тренер, майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР Володимир Онисько;  2001

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1935 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1935 //

Посилання